Eternal

Музыка

 Группы, музыканты
 Eternal — английская R&B-гёрл-группа.
 Eternal Tears of Sorrow — финская метал-группа.
 Hate Eternal — американская дэт-метал-группа.

 Альбомы
  — альбом метал-группы Samael, выпущенный в 1999 году.
 Eternal — альбом пауэр-метал-группы Stratovarius, выпущенный в 2015 году.
 Eternal — альбом металкор-группы War of Ages, выпущенный в 2010 году.
  — альбом кантри-певицы Джейми О’Нил, выпущенный в 2014 году.
 Eternal Devastation — альбом трэш-метал-группы Destruction, выпущенный в 1986 году.
  — альбом Ёсики Хаяси, выпущенный в 1993 году.
  — альбом Ёсики Хаяси, выпущенный в 2005 году.
 Eternal Nightmare — альбом трэш-метал-группы Vio-lence, выпущенный в 1988 году.
 Eternal Pyre — мини-альбом трэш-метал-группы Slayer, выпущенный в 2006 году.
 Eternal Woman — альбом певицы Петры Бергер, выпущенный в 2001 году.
 E. 1999 Eternal — альбом хип-хоп-группы Bone Thugs-N-Harmony, выпущенный в 1995 году.
 Night Eternal — альбом готик-метал-группы Moonspell, выпущенный в 2008 году.
 Songs of the Eternal Oak — альбом фолк-метал-группы Alkonost, выпущенный в 2000 году.
 The Eternal — альбом рок-группы Sonic Youth, вышедший в 2009 году.
 The Eternal Idol — альбом рок-группы Black Sabbath, выпущенный в 1987 году.
  — альбом дэт-метал-группы Darkest Hour, выпущенный в 2009 году.
 War Eternal — альбом дэт-метал-группы Arch Enemy, выпущенный в 2014 году.

 Песни, синглы
 «Eternal Blaze» — сингл Наны Мидзуки из альбома Hybrid Universe, выпущенный в 2005 году.
 «Eternal Flame» — сингл рок-группы The Bangles из альбома Everything, выпущенный в 1989 году.

Кино и телевидение
 «Eternal Moonshine of the Simpson Mind» — эпизод мультсериала «Симпсоны», показанный 17 декабря 2007 года.
 «Professor Layton and the Eternal Diva» — японский полнометражный анимационный фильм, вышедший в 2009 году.
 «Вечное сияние чистого разума» () — американский фильм режиссёра Мишеля Гондри, вышедший в 2004 году.
 «Вечный город» () — американский фильм режиссёра Джорджа Фицмориса, вышедший в 1923 году.

Компьютерные игры
 Eternal — компьютерная коллекционная карточная игра, разрабатываемая американской студией Dire Wolf Digital.
 Eternal Darkness: Sanity’s Requiem — компьютерная игра в жанре survival horror для Nintendo GameCube, выпущенная в 2002 году.
 Lineage Eternal: Twilight Resistance — находящаяся в разработке компьютерная игра в жанре MMORPG.
 Lunar 2: Eternal Blue Complete, или Lunar: Eternal Blue, — компьютерная ролевая игра, выпущенная в 1998 году.
 Spawn: The Eternal — компьютерная игра для PlayStation, выпущенная в 1997 году.
 The Legend of Spyro: The Eternal Night — компьютерная игра из трилогии The Legend of Spyro, выпущенная в 2007 году.

Прочее
 Вечный Воитель () — основной персонаж произведений фантаста Майкла Муркока.

См. также